

Geografia

Austria 
 Sonntag – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bludenz

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Zyndaki

Osoby 
 Andreas Sonntag – niemiecki polityk
 Johann Tobias Sonntag – niemiecki malarz
 Walter Sonntag – zbrodniarz hitlerowski

Inne 
 Der Sonntag

Zobacz też 
 Sontag